Tianjing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianjin, provinshuvudstad, 
 Tianjing (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar